Banga kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Banga, kommun, Cuanza Norte,

Filippinerna 

 Banga River (vattendrag i Filippinerna, Bohol), Province of Masbate, 
 Banga River (vattendrag i Filippinerna, SOCCSKSARGEN), Province of Sultan Kudarat, 
 Bañga (ort i Filippinerna, Västra Visayas), Province of Aklan, 
 Banga (ort i Filippinerna, Västra Visayas, Province of Negros Occidental), 
 Bañga (ort i Filippinerna, SOCCSKSARGEN), Province of South Cotabato, 
 Banga (kommun i Filippinerna, Västra Visayas, Province of Aklan), 
 Banga (Södra Cotabato), kommun,

Indien 

 Banga (ort i Indien, Punjab), Shahid Bhagat Singh Nagar, 
 Banga (periodiskt vattendrag i Indien, Madhya Pradesh), 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar